Gămurari este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Boris Gămurari (n. 1946), ambasador și ministru moldovean.
 Anton Gămurari (n. 1950), general moldovean.

Vezi și
 Gamurari